Russell Johnson (1893-1995) – fumettista statunitense
Russell Johnson (1920-2007) – architetto ed esperto di acustica statunitense
Russell Johnson (1924-2014) – attore statunitense